Агаджари ():

 Агаджари — газоконденсатно-нефтяное месторождение в Иране
 Агаджари — город в Иране, провинция Хузестан
 Агаджари, Хашем — иранский учёный и журналист